Briski ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Briski (* 1955), US-amerikanischer Bobsportler
 Mariana Briski (1965–2014), argentinische Schauspielerin, Theaterregisseurin und Drehbuchautorin
 Norman Briski (* 1938), argentinischer Schauspieler und Regisseur  
 Zana Briski (* 1966), britische Fotografin und Dokumentarfilmerin